Championnats du monde de gymnastique artistique 1994 (Brisbane) (concours individuel)
Championnats du monde de gymnastique artistique 1994 (Dortmund) (concours par équipe)